A 2002. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 30 km-es szabad stílusú, tömegrajtos versenyszámát február 9-én rendezték a Soldier Hollow síközpontban. Az aranyérmet az osztrák Christian Hoffmann nyerte meg. A Magyarországot képviselő Tagscherer Zoltán a 66. helyen végzett.

A német származású, de spanyol színekben indult Johann Mühlegg ért elsőként a célba, azonban utólag doppingolás miatt kizárták.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Jegyzetek

Források 

F30